Оропеса — провінція в департаменті Чукісака, Болівія
 Оропеса — муніципалітет у провінції Толедо, Іспанія
 Ерреруела-де-Оропеса — муніципалітет у провінції Толедо, Іспанія
 Кальсада-де-Оропеса — муніципалітет у провінції Толедо, Іспанія
 Торральба-де-Оропеса — муніципалітет у провінції Толедо, Іспанія
 Оропеса-дель-Мар — муніципалітет у провінції Кастельйон, Іспанія